Die Fundamentalmatrix beschreibt 

 in der Mathematik
 ein System von n linear unabhängigen Lösungen einer homogenen linearen Differentialgleichung n-ter Ordnung, siehe Fundamentalsystem (Mathematik),
 im Kontext von Markov-Ketten eine Matrix , wobei der Eintrag  die mittlere Anzahl von Besuchen in  bei Start in  beschreibt, bevor ein absorbierender Zustand erreicht wird.
 auf dem Gebiet des Maschinellen Sehens die Epipolargeometrie.